Карл Яльмар Бра́нтинг (; 23 ноября 1860, Стокгольм — 24 февраля 1925, там же) — шведский политик, первый премьер-министр Швеции от социал-демократической партии.

Биография и деятельность 
Сын преподавателя, Брантинг учился в университетах Стокгольма и Уппсалы. Получив образование в математической астрономии, работал ассистентом в Стокгольмской обсерватории, однако оставил научную стезю, чтобы работать журналистом. В 1888 году был осуждён за богохульство из-за публикации статьи радикального социалиста Акселя Даниельссона вместе с самим автором и отсидел в тюрьме три месяца.

Стал, наряду с Августом Пальмом, одним из основателей (1889) и лидеров Социал-демократической партии Швеции (СДПШ), затем — видным деятелем 2-го Интернационала. В 1887—1917 (с перерывами) редактор ЦО СДПШ газеты «Social-Demokraten». С 1896 депутат риксдага. С 1907 председатель Исполкома СДПШ.

С 1880-х помогал русским революционерам. Вскоре после Февральской революции посетил Петроград. Великую Октябрьскую социалистическую революцию встретил враждебно.

В 1920, 1921—1923 и 1924—1925 премьер-министр. Вёл СДПШ по реформистскому пути, боролся против революционного крыла партии (Август Пальм, Карл Яльмар Даниельсон, Цет Хёглунд). Принимал участие в создании Бернского интернационала. Содействовал мирному урегулированию шведско-финляндского конфликта из-за Аландских островов.

Был женат на журналистке и писательнице Анне Брантинг.

Нобелевская премия 
Брантинг представлял Швецию на 1-й Ассамблее Лиги Наций в 1920 году. Как лидер фракции разоружения, он противился идее выполнения решений Лиги при помощи военной силы и считал, что арбитраж даёт наилучшее решение международных конфликтов.

Отчасти за усилия в мирном решении спора Швеции с Норвегией, но главным образом за работу в Лиге Наций Брантинг был удостоен Нобелевской премии мира 1921 г., которую он разделил с Кристианом Ланге. В Нобелевской лекции, прочитанной в Осло, Брантинг высказал мнение, что годы мировой войны ознаменовали «рождение в муках новой Европы», ибо беспросветная военная тьма породила и благо: «первые шаги Лиги Наций, в которой споры между соседями решаются законными средствами, а не военным превосходством сильнейшего». Брантинг воспользовался случаем, чтобы выразить «требование, которое мы, небольшие, так называемые нейтральные страны, должны донести до Женевы, требование, чтобы Лига Наций стала всеобъемлющей для выполнения этой задачи».

См. также 
 Памятник Брантингу

Примечания

Литература

Ссылки 

Лауреаты Нобелевской премии по алфавиту
Лауреаты Нобелевской премии мира
Лауреаты Нобелевской премии из Швеции
Министры иностранных дел Швеции
Министры финансов Швеции
Политики XIX века
Политики XX века
Премьер-министры Швеции
Социал-демократы Швеции
Председатели Социал-демократической партии Швеции
Депутаты риксдага